Schlenz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Schlenz (1869–1939), österreichisch-tschechoslowakischer Theologe und Historiker 
 Kester Schlenz (* 1958), deutscher Journalist und Autor
 Thomas Schlenz (* 1957), deutscher Gewerkschafter